Софія (, «мудрість»).
 Софія — жіноче ім'я грецького походження.

 Філософія
 Софія — категорія античної філософії та богослов'я.

 Персоналії
 Софія — жінка, зачислена до лику святих християнської церкви.
 Софія Чарторийська — українська княгиня.

 Культові місця та наукові інституції
 Софійський собор (Константинополь), Агія-Софія — собор у Стамбулі.
 Софія Київська — християнський собор в Києві.
 Софійський собор (1045) — православний собор в Великому Новгороді.
 Софійський університет — університет, Японія.
 Софійський університет — університет, Болгарія.
 Софія Антиполіс — технологічний парк на північному заході від Антіб й на південному заході від Ніцци, Франція.

Топоніми
 Софія — столиця Болгарії
 Софія — село в Закарпатті
 Санта-Софія — муніципалітет, Італія
Гідроніми
 Софія — одне з 25 джерел мінеральної води Трускавця.
 Софія — мінеральна вода Трускавця.
Похідне
 Софіївка — низка топонімів в Україні.
 «Світ Софії» — роман Юстейна Гордера.